Burgstraat (Brugge)
 Burgstraat (Gent)